Gomphosus är ett släkte av fiskar. Gomphosus ingår i familjen läppfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Gomphosus